Soltan:
 Petru Soltan (* 1931), un matematician din Republica Moldova
 Valeriu Soltan (* 1951, Puhoi, Ialoveni), matematician sovietic și american

Nume de familie românești